Az 1995-ös Intertotó-kupa győztesei: az RC Strasbourg és a Girondins Bordeaux csapatai voltak, aminek eredményeként indulhattak az UEFA-kupa 1995–96-os selejtezőiben.

Csoportkör

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

5. csoport

6. csoport

7. csoport 

1 A mérkőzéseket Belgrádban rendezték, mert a Budućnost podgoricai otthona nem felelt meg az UEFA előarásainak.

8. csoport

9. csoport

10. csoport

11. csoport

12. csoport

Nyolcaddöntő 
A mérkőzéseket 1995. július 29-én játszották.

|}

Negyeddöntő 
A mérkőzéseket 1995. augusztus 2-án játszották.

|}

Elődöntő/UEFA-kupát érő selejtező 

Az odavágókat 1995. augusztus 8-án, a visszavágókat 1995. augusztus 22-én játszották.

|}

h.u. – hosszabbítás után
b.u. – büntetők után
i.r.g. – idegenben rúgott góllal

Lásd még 
 1995–1996-os UEFA-bajnokok ligája
 1995–1996-os UEFA-kupa

Források 
 Eredmények az RSSSF.com honlapján

Intertotó-kupa
intertotó